Сайды — многозначное понятие:

 Сайды — род рыб семейства тресковых.
 Сайды — село в России, Якутия, Верхоянский улус.
 Сайды — село в России, Якутия, Томпонский улус.

См. также 
 Сайда (значения)